«Наш Гагарин» — документальный фильм Центральной студии документальных фильмов.

Сюжет 
Киноочерк рассказывает о Юрии Гагарине, первом человеке, совершившем полёт в космическое пространство.

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: И. Бессарабов, Я. Голованов
 Редактор: С. Суркова
 Редактор кинолетописи: В. Казакова
 Звукооператор: В. Котов
 Композитор: А. Шнитке
 Авторы песни: А. Пахмутова, Н. Добронравов
 Текст читает: И. Кваша
 Консультант: генерал-полковник авиации Н. Каманин
 Директор картины: Н. Скобелева

Интересные факты 
В фильме впервые прозвучала песня Александры Пахмутовой и Никиты Добронравова «Как нас Юра в полёт провожал» в исполнении Юрия Гуляева.

В 1972 году авторы сценария фильма Ярослав Голованов и Игорь Бессарабов получили премию «Орлёнок» за фильм «Наш Гагарин» и Я. Голованов был награждён фотоаппаратом «Зоркий-12».

В 2011 году фильм демонстрировался во многих странах мира в ходе проведения акции «Первый в космосе», организованной фондом «Русский мир» и посвящённой 50-летию первого полёта человека в космос.

Согласно запискам Я. К. Голованова, для фильма были с трудом найдены когда-то вырезанные кадры, на которых во время проезда Гагарина по Москве не было видно Н. С. Хрущёва.

Ссылки 
 Фильм «Наш Гагарин» на сайте Youtube.com

Примечания 

Документальные фильмы СССР
Фильмы СССР 1971 года
Документальные фильмы о Юрии Гагарине
Документальные фильмы-биографии о космонавтике
Фильмы ЦСДФ